Радомир — славянское имя (вариант имени Радмир) и образованные от него топонимы:

Топонимы 
 Радомир — город в Болгарии. Находится в Перникской области, входит в общину Радомир.
 Радомир — община в Болгарии. Входит в состав Перникской области.

См. также 
 Радомирци